De Mozambikaanse stad Angoche.
 Het vroegere Sultanaat Angoche.